Miejscowości w USA:
 Neoga – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Neoga (ang. Neoga Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland